Die SuperLiga 2020/21 (durch Sponsoringvertrag offiziell Linglong Tire SuperLiga genannt) war die 15. Spielzeit der höchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 31. Juli 2020 und endete am 19. Mai 2021.

Meister wurde Titelverteidiger Roter Stern Belgrad.

Modus 
Wegen der COVID-19-Pandemie musste in der vergangenen Saison kein Team absteigen. Aus der zweitklassigen Prva Liga stiegen vier Vereine auf. Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten sechs Teams stiegen ab.

Vereine 
Teilnehmer waren die 16 Mannschaften aus dem Vorjahr, sowie die vier Aufsteiger aus der Prva Liga, FK Zlatibor Čajetina, FK Metalac, FK Bačka und FK Novi Pazar.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 aktueller Tabellenstand auf weltfussball.de
 Saison 2020/21 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21